Квалификация (отборочный турнир) 10-го чемпионата мира по волейболу среди женщин прошла с 6 по 8 октября 1985 года (азиатский турнир) и со 2 по 11 мая 1986 года (мировая квалификация) с участием 12 национальных сборных команд. Было разыграно четыре путёвки в финальный турнир мирового первенства. От квалификации освобождены команды Чехословакии (страна-организатор), Китая, Перу, США, Японии, Кубы, СССР, Южной Кореи (все по итогам предыдущего чемпионата мира), а также ГДР, Бразилии, Канады и Туниса (по итогам континентальных чемпионатов 1985 года).

Азиатская квалификация 
6—8.10.1985. Сидней (Австралия)

 6 октября: КНДР — Новая Зеландия 3:0 (15:2, 15:3, 15:3); Тайвань — Австралия 3:0 (15:6, 15:3, 15:3).
 7 октября: КНДР — Тайвань 3:0; Австралия — Новая Зеландия 3:0.
 8 октября: КНДР — Австралия 3:0; Тайвань — Новая Зеландия 3:0.

По итогам азиатского квалификационного турнира путёвку на чемпионат мира 1986 года получил победитель — КНДР. Оставшиеся три команды (Тайвань, Австралия и Новая Зеландия) получили право на выступление в мировой квалификации.

Мировая квалификация 
Мировой квалификационный турнир прошёл со 2 по 11 мая 1986 года в столице Италии Риме.

Команды-участницы 
 Италия — страна-организатор;
 Нидерланды, ФРГ, Польша, Венгрия, Болгария, Венесуэла, Египет — по итогам континентальных чемпионатов 1985 года;
 Тайвань, Австралия, Новая Зеландия — по итогам азиатской квалификации.

От участия отказалась сборная Гаити.

Система проведения квалификации 
11 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на 2 группы. По три лучшие команды вышли в финальный этап, где по круговой системе с учётом игр между собой на предварительной стадии определили трёх финалистов предстоящего чемпионата мира.

Предварительный этап

Группа А  

 Гаити — отказ.

 2 мая: Италия — Египет 3:0 (15:1, 15:6, 15:1); Болгария — Тайвань 3:2 (13:15, 15:10, 9:15, 15:13, 15:4).
 3 мая: Италия — Тайвань 3:2 (6:15, 11:15, 15:9, 17:15, 15:8); Польша — Египет 3:0 (15:4, 15:8, 15:3).
 4 мая: Тайвань — Египет 3:0; Болгария — Польша 3:0 (15:7, 15:8, 15:5).
 6 мая: Тайвань — Польша 3:0; Италия — Болгария 3:2.
 7 мая: Болгария — Египет 3:0 (15:5, 15:1, 15:0); Италия — Польша 3:0.

Группа В  

 2 мая: Нидерланды — Новая Зеландия 3:0 (15:2, 15:3, 15:3); ФРГ — Австралия 3:0 (15:3, 15:3, 15:3); Венгрия — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:12, 15:2).
 3 мая: Венгрия — Австралия 3:0 (15:0, 15:1, 15:5); Венесуэла — Новая Зеландия 3:0 (15:10, 15:4, 15:6); ФРГ — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:5, 15:3).
 4 мая: Австралия — Новая Зеландия 3:2 (13:15, 15:12, 13:15, 15:5, 15:7); Нидерланды — Венесуэла 3:0 (15:4, 15:9, 15:2); ФРГ — Венгрия 3:1 (11:15, 15:10, 15:11, 15:6).
 6 мая: ФРГ — Венесуэла 3:0; Венгрия — Новая Зеландия 3:0; Нидерланды — Австралия 3:0 (15:4, 15:3, 15:5).
 7 мая: Венесуэла — Австралия 3:1 (13:15, 15:9, 15:12, 15:6); ФРГ — Новая Зеландия 3:0 (15:0, 15:5, 15:3); Венгрия — Нидерланды 3:0 (16:14, 15:13, 15:6).

Финальный этап  
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального. 

 9 мая: ФРГ — Тайвань 3:0 (15:3, 15:3, 15:9); Болгария — Венгрия 3:2 (15:3, 15:17, 15:2, 13:15, 15:5); Италия — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:12, 15:12).
 10 мая: Тайвань — Нидерланды 3:0 (15:13, 16:14, 15:9); Болгария — ФРГ 3:2 (15:2, 5:15, 11:15, 15:7, 15:4); Италия — Венгрия 3:0 (15:10, 15:12, 15:5).
 11 мая: Франция — Италия 3:2 (15:9, 15:5, 14:16, 8:15, 15:2); Венгрия — Тайвань 3:0 (15:11, 15:12, 15:5); Болгария — Нидерланды 3:0 (15:12, 15:10, 15:13).

Итоги 
По итогам мировой квалификации путёвки на чемпионат мира 1986 года получили три лучшие команды — ФРГ, Италия и Болгария.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1985 год в волейболе
1986 год в волейболе